Violon steht für:
 α-Jonon, siehe Jonone#Vorkommen
 ein Orgelregister, siehe Liste von Orgelregistern#V

Siehe auch:

 Violone